L'olingo de Panamà (Bassaricyon pauli) és una espècie d'olingo de Centreamèrica. Només se'l coneix de la província de Chiriquí, a l'oest del Panamà.

Referències 

Olingos